Die Hong Kong Premier League 2015/16 war die zweite Spielzeit der höchsten Hongkonger Fußballliga im Männerfußball unter diesem Namen und die insgesamt 104. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1908. Die Saison begann am 12. September 2015 und endete am 7. Mai 2016. Aufgestiegen aus der Hong Kong First Division League war Southern District RSA. Titelverteidiger war der Kitchee SC.

Eastern AA wurde zum ersten Mal Meister der Premier League und qualifizierte sich so für die zweite Qualifikationsrunde der AFC Champions League 2017. In die Hong Kong First Division League absteigen musste der Wong Tai Sin DRSC.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website (chinesisch)
 Saison 2015/16 bei Soccerway.com
 Saison 2015/16 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

201516
Fußballsaison 2015/16